Le terme hard boiled fait référence à un sous-genre littéraire du roman policier, proche du roman noir, et issu de la langue anglaise.

Il désigne également :

Cinéma 
 Hard Boiled est un film américain de Victor Schertzinger sorti en 1919 ;
 Hard Boiled est un film américain de Leo McCarey sorti en 1925 ;
 Hard Boiled est un film américain de John G. Blystone sorti en 1926 ;
 Hard Boiled est le titre anglais du film hongkongais À toute épreuve de John Woo sorti en 1992.

Bande dessinée 
 Hard Boiled est une série de bande dessinée. Scénario : Frank Miller, dessins : Geof Darrow, couleurs : Claude Legris

Jeu vidéo 
 Hard Boiled, jeu vidéo de tir à la troisième personne sorti en 1997 sur PlayStation.

Homonymie de titre